Glanville ist der Name:
 der französischen Gemeinde Glanville im Departement Calvados

Glanville ist der Familienname folgender Personen:
 Bartholomäus von Glanville (um 1190–nach 1250), Scholastiker und Autor, siehe Bartholomaeus Anglicus
 Benjamin Glanville († 1774), britischer Architekt
 Eleanor Glanville (1654–1709), britische Entomologin
 Gilbert de Glanville († 1214), englischer Geistlicher, Bischof von Rochester
 Lucy Glanville (* 1994), australische Skilangläuferin und Biathletin
 Peggy Glanville-Hicks (1912–1990), australische Komponistin
 Phil de Glanville (* 1968), englischer Rugby-Union-Spieler
 Ranulf de Glanville († 1190), englischer Adliger, Justiciar von England
 Ranulph Glanville (1946–2014), britischer Philosoph und Architekt
 Stephen Glanville (1900–1956), britischer Historiker und Ägyptologe
 William Glanville (1900–1976), britischer Bauingenieur